Хоусон () — английская фамилия. Известные носители:

Хоусон, Дамьен (род. 1992) — австралийский велогонщик.
Хоусон, Джонни (род. 1988) — английский футболист.

См. также 
 Ходсон
 Хобсон